Romain (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Romain (Doubs) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Romain (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Romain (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia